Westfriedhof (begraafplaats), een begraafplaats in München
Westfriedhof (metrostation), een station van de metro van München